Grupp G  i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (Uefa) är planerat att spelas från den 7 september 2012 till den 15 oktober 2013.

{|
|-
| 

|

|}

Matcher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 (UEFA)